Хорава — фамилия:

 Хорава, Акакий Алексеевич (1895—1972) — грузинский советский актёр, режиссёр и педагог; Народный артист СССР.
 Хорава, Бачана (род. 1993) — грузинский легкоатлет, прыгун в длину.
 Хорава, Давид Елгуджаевич (род. 1988) — украинский спортсмен-паралимпиец по дзюдо.
 Хорава, Миранда (род. 1977) — грузинская шахматистка, международный мастер среди женщин (1995).

См. также 
 Хоравары